Бастион HESCO — современный вид габиона, названный по имени разработавшей его британской компании. 

Техническое средство фортификационного оборудования местности состоящее из каркаса из проволоки и плотной ткани, который заполняется песком или грунтом, как правило, с помощью погрузчика. Используется для защиты от обстрелов или при борьбе с наводнениями. Разработан в 1980-х годах. В отличие от мешков с песком, HESCO bastion протяженностью до нескольких сотен метров может быть развернут и подготовлен к наполнению песком техникой в течение нескольких минут.

См. также 
 Габион

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница компании производителя Hesco Bastion Ltd 
 Ознакомительный видеоролик на сайте YouTube.com
 Страница компании Hesco в социальной сети FaceBook
 Обзор и история применения бастионов Hesco

Фортификационные сооружения
Фортификационные средства промышленного изготовления
Использование песка
Защита от наводнений
Инженерные заграждения